Chrestivka (; ) è una città dell'Ucraina di circa 28.000 abitanti.

Dall'aprile 2014 è de facto parte dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Doneck.

La denominazione attuale è stata decisa nel 2016 dalle autorità ucraine, ma non è riconosciuta dalle autorità della Repubblica Popolare, per le quali la città conserva il nome di Kirovs'ke (; ).

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Città dell'oblast' di Donec'k
Repubblica Popolare di Doneck